An der Qualifikation für die U-21-Fußball-Europameisterschaft 1996 beteiligten sich 44 Nationalmannschaften und ermittelten die Teilnehmer für die Endrunde, die in der Zeit von 28. bis 31. Mai 1996 in Spanien ausgetragen wurde.

Die Ausscheidungsspiele in den acht Qualifikationsgruppen wurden am 3. September 1994 gestartet und am 15. November 1995 abgeschlossen. Das Viertelfinale, das über die Teilnahme an der Endrunde entschied, wurde in der Zeit von 12. bis 27. März 1996 ausgetragen.

Während Österreich und die Schweiz über vorletzte Plätze nicht hinauskamen, konnte sich Deutschland als Gruppensieger für das Viertelfinale qualifizieren, wo jedoch gegen Frankreich das Aus kam.

Modus 
Die 44 Nationalmannschaften wurden in acht Gruppen – vier Gruppen zu fünf und vier Gruppen zu sechs Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die jeweiligen Gruppensieger (gelb gekennzeichnet) waren für das Viertelfinale qualifiziert. Diese ermittelten dann in Hin- und Rückspiel die vier Teilnehmer an der Endrunde.

Teilnehmer

Abschneiden der deutschsprachigen Mannschaften

Deutschland 
In Qualifikationsgruppe 7 lieferten sich Deutschland und Bulgarien lange Zeit ein Kopf-an-Kopf Rennen. Dies vor allem, weil Deutschland in Moldawien über ein 1:1-Unentschieden nicht hinauskam und sich in Bulgarien mit 0:2 geschlagen geben musste. Nachdem jedoch alle anderen Begegnungen gewonnen werden konnten, kam es im letzten Heimspiel gegen die punktegleichen Bulgaren zu einem echten Finale. Deutschland musste gewinnen und ließ auch nie Zweifel daran aufkommen. Mit einem 7:0 Kantersieg sicherte sich Deutschland letztlich souverän den Gruppensieg.

Im Viertelfinale wurde Frankreich als Gegner zugelost. Nachdem es in Osnabrück nur zu einem enttäuschenden 0:0-Unentschieden reichte, musste sich Deutschland im Rückspiel in Metz mit 1:4 klar geschlagen geben und verpasste damit die Qualifikation für die Endrunde.

Österreich 
Mit zwei Niederlagen – 1:3 gegen England und 0:2 in Portugal – startete Österreich in die starke Qualifikationsgruppe 6. Damit war Österreich chancenlos. Mit nur zwei Siegen – 2:0 in Lettland und 1:0 daheim gegen Irland – und einem 0:0 daheim gegen Lettland reichte es letztlich nur zum vorletzten Gruppenplatz.

Schweiz 
Die Schweiz startete in die Qualifikationsgruppe 3 mit einer schweren 0:5-Heimniederlage gegen Schweden. Nach einem 2:1 gegen Island und einem 1:1 in der Türkei setzte es in Ungarn (0:1) und daheim gegen die Türkei weitere Niederlagen, womit die Schweiz endgültig aus dem Rennen war. Am Ende reichte es nur zum enttäuschenden vorletzten Gruppenplatz.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 2 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 3 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 4 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 5 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 6 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 7 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 8 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Viertelfinale 
Für die Spiele des Viertelfinales um den Einzug in die Endrunde waren die acht Gruppensieger qualifiziert.

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: ?

|-
|colspan="5"|

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: keine

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: ?

|-
|colspan="5"|

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: ?

|-
|colspan="5"|

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
|colspan="5"| Tore: ?

|}

Endrundenteilnehmer 
Für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 1996, die in der Zeit vom 28. bis 31. Mai 1996 in Spanien ausgetragen wurde, hatten sich folgende Nationen qualifiziert:

Weblinks 
 UEFA: Offizielle Seiten zur UEFA-U21-Europameisterschaft
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation: European U-21 Championship 1996 (englisch; abgerufen am 28. Dezember 2008)

Qualifikation 1996
Fußballveranstaltung 1994
Fußballveranstaltung 1995
Fußballveranstaltung 1996